Фридрих IV фон Гозек (; ок. 1085 — 26 мая или июня ) — граф Путелендорфа, пфальцграф Саксонии. Единственный сын Фридриха III и Адельгейды фон Штаде.

Биография 
Родился после смерти отца, убитого на охоте.

Его опекуном был отчим — граф Тюрингии Людвиг II Скакун. Тот, воспользовавшись своим положением регента, захватил Фрибург, Лаухштадт, Бад Зульца и другие владения пфальцграфов в Тюрингии.

Став совершеннолетним, Фридрих IV потребовал назад свои земли, а получив отказ, обвинил Людвига в убийстве своего отца. Однако король Генрих V отказался поддержать это обвинение.

Ввязавшись в войну за наследство графов Веймар-Орламюнде, Фридрих IV и его единоутробный брат Герман в 1112 году попали в плен к императору. Герман умер в заточении, а Фридрих IV был отпущен за выкуп в 1114 году.

Одновременно с ним начиная с 1097 года титул пфальцграфа Саксонии носил его двоюродный дядя Фридрих I фон Зоммершенбург (ум. 1120/1121). Как делились между ними владения, не известно.

Семья 
Жена (с 1116) — Агнесса (ок. 1100—1129/1136), дочь лимбургского графа Генриха I. Дети:
 Генрих (ум. 1126), пфальцграф Саксонии
 Фридрих V (ок. 1117 — 31 января 1179), пфальцграф Саксонии (1126—1134), епископ Праги (1169—1179)
 Берта (ум. 1190), жена графа Геннеберга Бертольда I.

Овдовев, Агнесса фон Лимбург вышла замуж за Вало II фон Фекенштедта (убит 1126).

Примечания

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/SAXON%20NOBILITY.htm#_Toc509136459
 http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a095150.pdf
 Geschichte und Beschreibung der ehemaligen Grafschaft und Benediktinerabtei Goseck an der Saale. Von K. A. G. Sturm. Naumburg 1844

Пфальцграфы Саксонии